

Anni 
92 – anno del I secolo d.C.
92 a.C. – anno del I secolo a.C.

Chimica 
92 – numero atomico dell'Uranio (U), un attinide.

Matematica 
92 – numero naturale